Ouorou bezeichnet:
 Ouorou (Burkina Faso), Ort in der Provinz Sourou in Burkina Faso

Ouorou ist der Familienname von
 Djalilou Ouorou (* 1997), beninischer Fußballspieler